Per-Olof Nilsson kan avse:

 Mus-Olle (1874–1955) – jämtländsk museiman.
 Per-Olof Nilsson (professor) – professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola.